Световното първенство по шахмат през 2016 г. е 55-о поредно световно първенство по шахмат. То се провежда от 11 до 30 ноември 2016 г. в Ню Йорк (САЩ), между настоящия световен шампион по шахмат Магнус Карлсен (от Норвегия) и претендента за титлата Сергей Карякин (от Русия).

Това е първото участие на руски шахматист на световно първенство след загубата на Владимир Крамник от индийския шахматист Вишванатан Ананд на световното първенство през 2008 г. в Бон (Германия). Магнус Карлсен е световен шампион от 2014 г., когато побеждава Вишванатан Ананд в Сочи (Русия).

Място на провеждане 
Световното първенство по шахмат през 2016 г. се провежда във Фултън маркет билдинг (), в Сийпорт дистрикт, Манхатън, Ню Йорк. Сградата е разположена на няколко минути пеша от Уол Стрийт, ВИП-ложите са с изглед към Бруклинския мост.

Партии

Източници 

Световни първенства по шахмат
Състезания по шахмат в САЩ
Спорт в Ню Йорк
2016 година в САЩ